Tour de Normandie 2017 var den 37. udgave af det franske landevejscykelløb i Normandiet. Løbet foregik i perioden 20. til 26. marts 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017 og var i kategorien 2.2.  Den samlede vinder af løbet blev franske Anthony Delaplace fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 

UCI Europe Tour 2017
2017